

Patronyme
 Eduard Gebhardt, (1838-1925), est un peintre et professeur de l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf.
 Elke Gebhardt, (1983- ), est une coureuse cycliste allemande.
 Evelyne Gebhardt, (1954- ), est une femme politique allemande.
 George Gebhardt, (1879-1919), est un acteur américain du cinéma muet.
 Hans Gebhardt, (1950- ), est un géographe allemand.
 Karl Gebhardt, (1897-1948), est un médecin nazi.
 Rio Gebhardt, pseudonyme de Julius Rigo Gebhardt (1907-1944), est un pianiste, chef d'orchestre et compositeur allemand.
 Steffen Gebhardt, (1981- ), est un athlète allemand.

Prénom
 Gebhardt von Moltke, (1938- ), est un diplomate allemand.

Voir aussi
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme germanique